Unter einem Förderer versteht man:

 (fem.: Förderin) eine Person, die etwas oder jemanden unterstützt; siehe Sponsor, Mäzen. Häufig wird der Begriff in Zusammenhang mit einer finanziellen Unterstützung verwendet.
 im Bergbau einen Höhenförderer. Dies ist eine Art Lift zur Beförderung von Geröll usw.
 eine Einrichtung zur Beförderung von Werkstücken, siehe Werkstückförderer
 die ehemalige Volkspartei in Siam (Thai , phu kokan)

Förderer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Förderer (1888–1952), deutscher Fußballspieler
 Markus Förderer (* 1983), deutscher Kameramann
 Walter Maria Förderer (1928–2006), Schweizer Bildhauer, Architekt, Hochschullehrer sowie Politiker